Memo de Baixo () ist ein Dorf im Westen des Staates Osttimor. Es befindet sich im Norden des Sucos Saburai (Verwaltungsamt Maliana, Gemeinde Bobonaro). Südlich liegt das Dorf Taz und nördlich ein nach Osten verlaufender Seitenarm des Matihacas, der die Grenze des Sucos Saburai bildet. Im Westen befindet sich die Grenze zu Indonesien. Memo de Baixo gehörte bis 2015 noch zum benachbarten Suco Tapo/Memo, zu dem auch der Ort Memo mit Memo de Cima (Ober-Memo) gehört.

Einzelnachweise 

Ort in Bobonaro (Gemeinde)